Die Abkürzung TMU steht für:
 Time Measurement Unit – eine Zeiteinheit, siehe Methods-Time Measurement
 Texture Mapping Unit – eine Recheneinheit moderner Grafikkarten, siehe Textureinheit
 TrackMania United – ein Teil einer französischen Computer-Spieleserie, siehe TrackMania

TMU